Chiesa di San Ruffino a Portile, frazione di Modena
 Chiesa di San Ruffino a Mongiardino Ligure
 Chiesa di San Ruffino a San Ruffino, frazione di Parma